Ази́д аммо́ния (тринитри́д аммония, химическая формула — NH4N3) — неорганическая соль азотистоводородной кислоты.

Подобно другим неорганическим азидам, азид аммония взрывоопасен, хотя и обладает сравнительно невысокой чувствительностью.

Структура 
Азид аммония — ионное соединение, малорастворимое в воде.

Получение 
Взаимодействие азотистоводородной кислоты и магния. Сначала образуется аммиак, а потом уже при взаимодействии кислоты с аммиаком, образуется азид аммония:

Mg + 4HN3 -> Mg(N3)2 + N2 + (NH4)N3

Примечания

Токсичность 
Очень ядовит, как и все остальные азиды. Обладает психотропным действием: вдыхание незначительных количеств вещества вызывает головные боли. Впервые получен, наряду с другими азидами, Теодором Курциусом в 1890 году.

Дополнительное чтение 
 
 
 

Азиды
Соли аммония
Соединения азота по алфавиту